

Населені пункти та їхні частини
 Подлясе — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Подлясе — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Подлясе — частина міста Гайнівка в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Подлясе — частина села Задушники в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подлясе — частина села Мілкув у гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Точиська в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Ізабелмонт (Ізабельмонт) у гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Малінувка в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Кунув у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Гостинне в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Стшакли в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Ґонсьори в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Домінічин у гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — частина села Личанка в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подлясе — частина села Гута-Куфлевська в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Подлясе — частина села Пястув у гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подлясе — частина села Ґосьцевич у гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Подлясе — частина села Данілово-Дуже в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Подлясе — частина села Кузьниця-Кеджинська в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Подлясе — частина села Наполеон у гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Подлясе — частина села Отоля в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Подлясе — частина села Срочкув у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлясе — частина села Сілець у гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подлясе — колонія в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Подлясе — колонія в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Підляшшя (значення)

Примітки